Международната търговия e съвкупността от международни търговски отношения (двустранни и многостранни) между страните в света, насочени към размяна на стоки, услуги и други материални и нематериални ценности – патенти, лицензи и др. Когато се имат предвид такива отношения между всички държави, то тогава се говори за световна търговия. Според критерия на обхват на държавите (географски, политически, езиков или друг) се използват съответни понятия – континентална, зонална, регионална търговия и др.

На практика международната търговия включва няколко групи отношения:
 двустранните търговски отношения – съвкупността от външнотърговските отношения на всички страни в света;
 междугруповите търговски отношения – между отделните формирования като ЕС, търговски, митнически и други групировки;
 многостранните търговски отношения – както на световно ниво, така и на отраслово и браншово ниво (според вида на обхватите стоки и услуги).

Обикновено под „международна търговия“ се подразбират предимно преките междуфирмени търговски отношения, докато останалите са предмет на разглеждане на международните икономически отношения.

От гледна точка на статистиката съвкупността от обемите на външната търговия на всички страни дава обема на световната търговия.

Водещи сили в международната търговия 
Таблицата представя страните с най-голямо участие в международната търговия през 2011 г. съобразно данните на Световната търговска организация от април 2012 г. Сумите са в милиарди Щатски долари.

Европейският съюз е член на СТО и като такъв е представен в таблицата. В скоби се отчита позицията му сред останалите страни като се изключват вътрешната търговия и самите държавите членки.

Вижте също 
 Федерация на асоциациите за международна търговия

Източници 
 Международна Търговия - ЕВРОСТАТ
 Просперитет се постига чрез свободна търговия, а не протекционизъм

Бележки